Ederlezi (Romani) steht für:

 Đurđevdan, ein Frühlingsfest der Roma
 Ederlezi (Lied), ein Volkslied der Roma